Colegiul Național Gheorghe Șincai se poate referi la:

 Colegiul Național Gheorghe Șincai (București)
 Colegiul Național Gheorghe Șincai (Baia Mare)